Гунарош () је насеље у Србији, у општини Бачка Топола, у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 1.264 становника.

Овде се налази Летњиковац Енгелман.

Демографија 
У насељу Гунарош живи 1.153 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (40,7 код мушкараца и 44,1 код жена). У насељу има 582 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,17.

Ово насеље је скоро потпуно насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња два пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Гунарош, на којој се налази шест насеља, Гунарош, Богараш, Кавило, Оборњача, Победа и Багремово.Републички геодетски завод

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Letnjikovac Engelman, Gunaroš
 Vetrenjača u Gunarošu

Насељена места у Бачкој Тополи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији